Еникарадолак (также Ени Карадолак, ) — село в Еникарадолакском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от племени карадолак.

История 
Село основано в начале XX века на основе нескольких кишлаков в Шушинском уезде.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеди Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Куйбышевский сельсовет в Агджабединскоом районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Еникарадолак входило в Куйбышевский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

5 октября 1999 года Куйбышевский административно-территориальный округ был переименован в Еникарадолакский, а административный центр перемещен из села Куйбышев в село Еникарадолак.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Еникарадолакского административно-территориального округа был учрежден Еникарадолакский муниципалитет Агджабединского района.

География 
Через Еникарадолак протекает канал имени Орджоникидзе..

Село находится в 22 км от райцентра Агджабеди и в 278 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 61 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, медицинский пункт, близ села располагалось большой количество виноградников.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, ясли-детский сад, дом культуры, библиотека, медицинский пункт.

Памятники истории и культуры 
В 1975 году в селе воздвигнут памятник, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне. В 1994 году перед сельской школой воздвигнут памятник поэту Физули.

В селе расположен ряд древних поселений, в том числе и поселения Камильтепе, Курд-тепе (бронзовый век), Шахтепе (ранний железный век), Кара-тепе (энеолит).

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района